Emazia può riferirsi a diverse cose:

 emazia è un sinonimo di globulo rosso
 Emazia è una unità periferica della Grecia nella Macedonia Centrale